Замыслов — русская фамилия. 

Известные носители:

 Замыслов, Анатолий Дмитриевич — управляющий трестом «Мосэнергострой», затем начальник Главного Управления по строительству тепловых электростанций на Урале, Сибири, Казахстане, Волге и Белоруссии. Лауреат премии Совета Министров СССР.
 Замыслов, Валерий Александрович (род. 1938) — советский и российский писатель.
 Замыслов, Иван Васильевич (1874—1937) — депутат I Государственной думы Российской империи от Костромской губернии.
 Замыслов, Михаил Спиридонович — русский изобретатель и механик-самоучка XIX века.
 Замыслов, Юрий Васильевич (1929—1986) — советский деятель центрального телевидения.